Dit is een lijst van planetoïden 117101-117200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117101 - || 2004 OC1 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117102 - || 2004 OF3 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117103 - || 2004 OT3 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117104 - || 2004 OB4 || 17 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117105 - || 2004 OF5 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117106 - || 2004 OT6 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117107 - || 2004 OL10 || 21 juli 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117108 - || 2004 PU1 || 6 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117109 - || 2004 PA4 || 3 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117110 - || 2004 PE5 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117111 - || 2004 PR5 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117112 - || 2004 PH9 || 6 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117113 - || 2004 PG11 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117114 - || 2004 PU12 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117115 - || 2004 PV12 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117116 - || 2004 PV14 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117117 - || 2004 PJ16 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117118 - || 2004 PZ18 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117119 - || 2004 PE21 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117120 - || 2004 PF21 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117121 - || 2004 PY24 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117122 - || 2004 PZ34 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117123 - || 2004 PZ35 || 8 augustus 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117124 - || 2004 PA38 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117125 - || 2004 PF38 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117126 - || 2004 PN39 || 9 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117127 - || 2004 PQ40 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117128 - || 2004 PL47 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117129 - || 2004 PL51 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117130 - || 2004 PV58 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117131 - || 2004 PW60 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117132 - || 2004 PF61 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117133 - || 2004 PT64 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117134 - || 2004 PY69 || 7 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117135 - || 2004 PQ78 || 9 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117136 - || 2004 PO80 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117137 - || 2004 PF81 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117138 - || 2004 PS85 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117139 - || 2004 PV85 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117140 - || 2004 PX88 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117141 - || 2004 PA89 || 8 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117142 - || 2004 PK89 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117143 - || 2004 PE90 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117144 - || 2004 PF90 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117145 - || 2004 PA91 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117146 - || 2004 PB91 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117147 - || 2004 PZ97 || 14 augustus 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117148 - || 2004 PJ99 || 10 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117149 - || 2004 PW103 || 12 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117150 - || 2004 PC104 || 12 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117151 - || 2004 PL105 || 12 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117152 - || 2004 QO1 || 16 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117153 - || 2004 QC4 || 19 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117154 - || 2004 QG4 || 19 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117155 - || 2004 QT5 || 17 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (117156) Altschwendt || 2004 QV7 || 23 augustus 2004 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 117157 - || 2004 QR9 || 21 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117158 - || 2004 QB11 || 21 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117159 - || 2004 QE12 || 21 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117160 - || 2004 QR17 || 19 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117161 - || 2004 QT17 || 19 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117162 - || 2004 QU19 || 21 augustus 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 117163 - || 2004 QA20 || 22 augustus 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 117164 - || 2004 RB3 || 6 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117165 - || 2004 RZ4 || 4 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117166 - || 2004 RU6 || 5 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117167 - || 2004 RL12 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117168 - || 2004 RX15 || 7 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117169 - || 2004 RZ33 || 7 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117170 - || 2004 RK36 || 7 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117171 - || 2004 RD48 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117172 - || 2004 RR50 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117173 - || 2004 RK51 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117174 - || 2004 RC59 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117175 - || 2004 RF59 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117176 - || 2004 RN59 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117177 - || 2004 RR61 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117178 - || 2004 RC65 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117179 - || 2004 RH77 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117180 - || 2004 RH78 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117181 - || 2004 RP78 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117182 - || 2004 RV78 || 8 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117183 - || 2004 RY78 || 8 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117184 - || 2004 RG79 || 8 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117185 - || 2004 RS90 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117186 - || 2004 RS94 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117187 - || 2004 RH99 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117188 - || 2004 RN136 || 7 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117189 - || 2004 RB137 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117190 - || 2004 RQ138 || 8 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117191 - || 2004 RY139 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117192 - || 2004 RE140 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117193 - || 2004 RY151 || 9 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117194 - || 2004 RJ153 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117195 - || 2004 RL154 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117196 - || 2004 RW165 || 11 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117197 - || 2004 RR171 || 9 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117198 - || 2004 RL173 || 9 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117199 - || 2004 RM173 || 9 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117200 - || 2004 RF176 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten